Wilhelminakerk (1908, Den Haag)
Wilhelminakerk (1954, Den Haag)